Монмо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 100 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 196,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монмор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монмор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара